Іштван Хорват ():
 Іштван Хорват (1935) — колишній угорський політик-комуніст, двічі Міністр внутрішніх справ.
 Іштван Хорват (1953—2022) — угорський американський хімік.
  (1963) — угорський фізик та астроном.
  — футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок